

Карагайли — селище, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Карагайли — село, Бескарагайський район, Абайська область
 Карагайли — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Карагайли — аул, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Карагайли — село, Осакаровський район, Карагандинська область

Карагайли — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан